Правоохоронні органи в Бутані входять до колективної компетенції декількох підрозділів Міністерства внутрішніх справ та культури Бутану. Саме Бюро з питань правопорядку Міністерства, Департамент місцевого управління відповідають за правоохоронну діяльність в Бутані. Міністерство внутрішніх справ та культури є частиною бутанської Ради Міністрів. За забезпечення правопорядку в Бутані відповідають виконавчі органи. У якості засобу забезпечення дотримання поліція та імміграційна влада здійснюють судові переслідування зі справ у рамках судової системи через генерального прокурора.

Кримінальне право та процедура встановлюються актами парламенту. Парламент Бутану прийняв ряд законів, які стосуються правоохоронної та кримінально-процесуальної діяльності – Закон «Про національну безпеку» 1992 р., Цивільний та Кримінально-процесуальний кодекс 2001 р., Кримінальний кодекс 2004 р., Конституцію 2008 р. та закон про тюрми 2009 р. Багато інших тематичних актів, таких як закон Бутану про боротьбу з тютюном 2010 р., також визначають злочини, покарання та відповідальні правоохоронні органи.

Правоохоронні органи 
Правоохоронна діяльність у Бутані здійснюється головним чином королівською поліцією Бутану. Але імміграційне та митне законодавство забезпечується співробітниками Департаменту Імміграції.  У відповідності із законом «Про місцеве самоуправління» 2009 р. місцевим органам влади також надано проголосити правила та положення.Місцеві органи влади знаходяться в контакті з Департаментом місцевого управління.  У судових розглядах всі правоохоронні органи представлені та консультуються Генеральним прокурором Бутану.

Королівська поліція Бутану 

Королівська поліція Бутану відповідає за підтримку правопорядку та попередження злочинів у Бутані.  Вона була сформована 1 вересня 1965 р. з 555 кадрами, переведеними з королівської армії Бутану. Тоді їх називали «бутанськими прикордонниками». ЇЇ незалежна законодавча база була вперше кодифікована Королівським законом «Про поліцію Бутану» 1980 р. Ці законодавчі акти були відмінені та повністю замінені Королівським законом «Про поліцію Бутану» 2009 р. За цим законом поліція розділена на виключні юрисдикції, ряд рангів, а також польові та спеціальні підрозділи. У відповідності із Законом про тюрми 2009 р. поліція також відповідає за управління тюрмами Бутану.

Департамент Імміграції

Департамент Імміграції відповідає за імміграцію та митницю. Він здійснює політику, яка стосується віз, найму та інспекцію робочої сили, імпорту товарів та забезпечення безпеки кордонів.  Її посадовим особам надаються широкі повноваження та дискреційні повноваження в області охорони суспільного та приватного порядку як на кордоні, так і в Бутані.

Департамент місцевого самоуправління 
Департамент місцевого самоуправління опосередковано бере участь в правоохоронній діяльності, здійснюючи юридичну підтримку та консультаційну допомогу місцевим адміністраціям дзонгкхагів, дунгхагів, гевогів та муніципальним адміністраціям по арбітражним справам та спорам.  Місцевим органам влади надаються регулюючі та нормотворчі повноваження, включаючи оподаткування, які можуть здійснюватись на місцевому рівні.

Кримінальне право Бутану 

У законодавстві Бутану є багато джерел кримінального права. Вища судова влада, Конституція Бутану, забороняють смертну кару.  Інші акти парламенту криміналізують конкретні дії та практику: наприклад, Закон про тютюн криміналізує культивування та виробництво і продаж тютюну та тютюнових виробів, обмежуючи суспільне вживання тютюну.  Пов’язані з митницею  кримінальні злочини та покарання, а також квазікутова процедура депортації та затримки також перераховані у законі про імміграцію 2007 р.  Найбільшими законодавчими актами, кодифікуючими кримінальне та процесуальне право Бутану, є «Закон про Національну безпеку» 1992 р. Цивільний та Кримінально-процесуальний кодекс 2001 р. та Кримінальний кодекс 2004 р. 

При прийнятті рішення про збудження кримінальної справи у відповідності із законодавством Бутану відділ кримінального переслідування та судових рішень Генеральної прокуратури спочатку оцінює, чи здійснює справу – чи дотримуються елементи злочину. «Доказовий тест» потребує достатніх доказів для осудження звинуваченого і того, що «будь-який розумний суддя без докорів сумління признав би обвинуваченого винним». Критерій суспільного інтересу потребує далі, щоб таке судове переслідування не мало неблагополучних наслідків для суспільства.

Закон про національну безпеку 1992 року 
Закон «Про національну безпеку» є серією із 16 статей, які прийняті парламентом бутану 2 листопада 1992 року, які замінили положення Тримшунга 1957 р., що стосуються державної зради. Його положення, що стосуються смертної кари були відмінені у 2008 р., інші положення, які стосуються виступів та незаконних зборів, є незмінними.

Примітки

Посилання 
Правоохоронні органи за країною
Право Бутану